Toivanen ist der Familienname folgender Personen:

 Ahti Toivanen (* 1990), finnischer Biathlet
 Heikki Toivanen (1948–2006), finnischer Opernsänger (Bass)
 Joona Toivanen (* 1981), finnischer Jazzmusiker
 Laura Toivanen (* 1988), finnische Biathletin
 Pekka Toivanen (* 1961), finnischer Jazzmusiker
 Reetta Toivanen (* 1969), Sozialwissenschaftlerin und Hochschullehrerin